Francesco Franchini (Scigliano, 1500–Roma, 1559) umanista, poeta in lingua latina e vescovo cattolico italiano.
 Francesco Franchini (Siena, 1690 circa-Siena, 1757), compositore italiano
 Francesco Franchini (Pistoia, 1805-Pistoia, 1875), patriota, combattente a Curtatone, fatto prigioniero dagli austriaci, fu poi ministro dell'istruzione nel Governo Guerrazzi, dopo l'unità fu deputato della VIII legislatura del Regno d'Italia.